Un singe en hiver est un roman d’Antoine Blondin paru en 1959.
 Un singe en hiver est un film d’Henri Verneuil adapté du précédent et sorti en 1962.
 Un singe en hiver est l'adaptation théâtrale du même roman signée Stéphan Wojtowicz et jouée en 2014 au Théâtre de Paris.
 Un singe en hiver est une chanson du groupe Indochine parue sur l'album Paradize en 2002.